Hartkopf steht für:

 Hartkopf (Schwarzwald) (665,3 m), Berg bei Bermersbach (Forbach) und Weisenbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Mount Hartkopf, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Personenname:

 Günter Hartkopf (1923–1989), deutscher Jurist und beamteter Staatssekretär
 Thomas Hartkopf (* 1948), deutscher Elektroingenieur, Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer
 Werner Hartkopf (* 1925), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Hardtkopf
 Haardtkopf